Курт фон Готтберг (;  — ) — государственный и военный деятель нацистской Германии. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС и полиции (30 июня 1944).

Биография 

Родился 11 февраля 1896 года. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919—24 активный член бригады Эрхардта. В 1932 вступил в НСДАП (билет № 948 753). С 1 июля 1937 начальник Управление по вопросам поселения в Главном управлении СС по вопросам расы и поселения, в 1939 начальник Земельного управления в Праге. С 1 октября 1940 по 21 июля 1942 начальник 3-го (учетного) управления Главного управления СС. В 1942 году переведён в Генеральный комиссариат Белоруссии, где возглавил одну из боевых групп СС, предназначавшихся для борьбы с партизанами. К тому же на Готтберга были возложены функции командующего войскам СС и полицией в комиссариате. С 24 марта 1943 одновременно являлся заместителем высшего руководителя СС и полиции Центральной России.

С 5 июля 1943 заменял отсутствовавшего Эриха Бах-Зелевского на посту высшего руководителя СС и полиции Центральной России, с 21 июня по 7 августа 1944 сам официально занимал этот пост. 23 сентября 1943 года после убийства партизанами генерального комиссара Вильгельма Кубе занимает его пост. Его полномочия расширились на восточные и южные регионы Белоруссии, которые ранее находились в подчинении руководства группы армий «Центр» и рейхскомиссариата Украины. Новый генеральный комиссар ужесточил немецкий террор на белорусских землях, начав с расстрела сотен мирных граждан в отместку за убийство Вильгельма Кубе. При Готтберге резко активизировалась работа с белорусскими коллаборационистами: при помощи немецких властей стал стремительно развиваться Союз белорусской молодёжи, Готберг подписал приказы о создании Белорусской краевой обороны и Белорусской центральной рады. При наступлении советских войск возглавил боевую группу «Готтберг». 30 июня 1944 награждён Рыцарским крестом Железного креста.

7 августа 1944, после эвакуации оккупированных областей, был назначен командиром 12-го армейского корпуса СС. 18 октября 1944 сменен Гюнтером Блюментриттом. С декабря 1944 заместитель командующего Армией резерва Гиммлера. Покончил жизнь самоубийством 31 мая 1945 года в британском плену.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Шеврон старого бойца
 Почётный крест ветерана войны с мечами
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (06.12.1942)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (20.02.1943)
 Немецкий крест в золоте (07.08.1943)
 Рыцарский крест Железного креста (30.06.1944)
 Крест военных заслуг 2-й и 1-й степени с мечами
 Медаль «За выслугу лет в НСДАП» в бронзе
 Медаль «За выслугу лет в СС»
 Нагрудный знак «За борьбу с партизанами» в серебре
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почётная сабля рейхсфюрера СС

См. также 
 Операция «Волшебная флейта»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Курта фон Готтберга на сайте «Хронос»
 Краткая биографическая справка на сайте «Вымпел-В»
 Награды Курта фон Готберга 

Персоналии по алфавиту
Члены фрайкора
Офицеры СС
Члены НСДАП
Рейхскомиссариат Остланд
Руководители оккупационного режима нацистской Германии
Персоналии:Холокост в Белоруссии
Нацистские преступники